Наутилус (Nautilus) — рід головоногих молюсків.
 Nautilus — файловий менеджер середовища GNOME.
 «Наутилус Помпилиус» (Nautilus Pompilius) — один із найпопулярніших радянських рок-гуртів.

Техніка 
 «Наутилус» — назва трьох однотипних підводних човнів, побудованих у 1800—1804 роках за проектами інженера Роберта Фултона
 «Наутилус» — підводний човен з романів Жуля Верна «Двадцять тисяч льє під водою» і «Таємничий острів», названий на честь молюска
 USS Nautilus — назва кількох кораблів американських ВМС
 USS Nautilus (SSN-571) — перший у світі підводний човен з ядерним реактором
 Nautilus — колишня назва проектованої космічної станції BA 330
 Nautilus (1913) — італійський підводний човен, головний у своєму типі

Інше 
 Видавничий дім «Наутілус» — видавництво у Львові